Novarini steht für:
 Novarini (Ort), Siedlung in Italien
 Casa Novarini, Siedlung in Italien

Novarini ist der Familienname folgender Personen:
 Aurelio Novarini († 1606), römisch-katholischer Erzbischof von Dubrovnik
 Luigi Novarini (* 1594–1650 oder 1656), italienischer Theologe und Schriftsteller